Устьянское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Устьянское сельское поселение — входит в Усть-Кубинский район Вологодской области
 Устьянское сельское поселение — входит в Абанский район Красноярского края